Дорога без возврата:

 «Дорога без возврата» () — рассказ Анджея Сапковского
 «Дорога без возврата» () — комикс, нарисованный Богуславом Польхом по мотивам рассказа Анджея Сапковского
 «Дорога без возврата» — рок-опера, созданная рок-группой ESSE